Knesebeck-Milendonck ist der Familienname folgender Personen:

 Erich von dem Knesebeck-Milendonck (1844–1907), deutscher Verwaltungsjurist
 Levin Erich von dem Knesebeck-Milendonck (1870–1953), deutscher Gutsbesitzer und Verwaltungsjurist